

Patronyme 

 Charles Olejniczak (né en 1931) : musicien et animateur de télévision français, de son nom de scène Charly Oleg ;
 Franciszek Olejniczak (1910-1991) : footballeur polonais naturalisé français ;
 Janusz Olejniczak (né en 1952) : pianiste et pédagogue polonais ;
 Stanisław Olejniczak (1938-2022) : joueur polonais de basket-ball ;
 Waldemar Olejniczak (né en 1961) : homme politique polonais ;
 Wojciech Olejniczak (né en 1974) : homme politique polonais.
Patronyme polonais